Coenobita är ett släkte av kräftdjur. Coenobita ingår i familjen Coenobitidae. 

Coenobita är enda släktet i familjen Coenobitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Coenobita